Blackstar (band), Britse band
 Blackstar (album van David Bowie), een album uit 2016 van de Britse zanger David Bowie
 Blackstar (nummer van David Bowie), een single uit 2015 van de Britse zanger David Bowie van bovenstaand album
 Blackstar (Georgie Davis), een single uit 1985 van de Nederlandse zanger Georgie Davis
 Blackstar (Yahzarah), een album uit 2003 van de Amerikaanse zangeres Yahzarah
 Blackstar (televisieserie), een Amerikaanse animatie televisieserie
 Blackstar, een merk dat (gitaar)versterkers produceert.

Zie ook 
 Black Star, doorverwijspagina